Una lunga pazza estate (It Runs in the Family) – film statunitense del 1994 diretto da Bob Clark
Vizio di famiglia (It Runs in the Family) – film statunitense del 2003 diretto da Fred Schepisi